W labiryncie – powieść Alaina Robbe-Grillet'a
 W labiryncie – polski serial telewizyjny, zrealizowany w latach 1988–1991